

Geografia 
 Valtorta – comune in provincia di Bergamo.
 Dolmen de Valltorta – dolmen sito a Saint-Michel-de-Llotes (42° 39′ 09″ N, 2° 36′ 36″ E), nel dipartimento francese dei Pirenei Orientali.
 Barranc de la Valltorta – grotte della Provincia di Castellón, in Spagna, con dipinti rupestri risalenti a 8.000 anni fa: es. Cueva de los caballos de La Valltorta (scene di caccia-Escena de caza, e pintura esquematica levantina).

Persone 
 Enrico Valtorta (1899-1983) – vescovo di Hong Kong
 Erminio Valtorta- giornalista lombardo, autore di Carate racconta Carate : monumenti, luoghi e pagine di storia caratese (1984, IT\ICCU\LO1\1615480).
 Francesca Valtorta (1986) – attrice italiana.
 Giovanni Valtorta – pittore milanese. Affresca la Cappella Valtorta di Bedero Valcuvia.
 Giuseppe Valtorta – politico italiano della Democrazia Cristiana, sindaco di Lissone dal 1985 al 1992.
 Lodovico Valtorta (1893-1918) – tenente e medaglia d'oro italiano.
 Luca Valtorta (1964) – giornalista italiano.
 Maria Valtorta (1897-1961) – mistica cattolica italiana, in corso di beatificazione.
 Roberta Valtorta – storica e critica della fotografia italiana.

Altro 
 Gruppo di Valtorta – gruppo cabarettistico attivo a Ebersberg dal 1989 al 2011.